Le Championnat de Macédoine du Nord masculin de handball est le plus haut niveau des clubs masculins de handball en Macédoine du Nord.
Il fait suite depuis 1992 au championnat de Yougoslavie.

Vainqueur pour la  en 2021, le Vardar Skopje est le club le plus titré. Le Vardar a également remporté deux Ligue des champions, en 2017 et en 2019.

Clubs actuels 
Les clubs qualifiés pour la saison 2021-2022 du championnat sont :

 Le Vardar et le Eurofarm Pelister participent à la Ligue SEHA et sont directement qualifiés pour les plays-offs du championnat.

Classement européen 
L'évolution du Coefficient EHF du championnat au cours des saisons est le suivant :

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Voir aussi
 Championnat de Macédoine du Nord féminin de handball
 Coupe de Macédoine du Nord masculine de handball
 Ligue SEHA, championnat régional

 
Compétition fondée en 1992